Sada is de naam van gemeenten:

Sada (A Coruña), een gemeente in Spanje
Sada (Navarra), een gemeente in Spanje
Sada (Shimane), een voormalige gemeente in Japan
Sada (bedrijf), een Spaans voedingsbedrijf.